Тчев (, ) — польский город, расположенный в низовьях Вислы выше по течению от Гданьска. До конца Первой мировой войны основную массу населения составляли немцы, а сам город был известен под именем Диршау ().

Центр Тчевского повята Поморского воеводства. Имеет статус городской гмины. Занимает площадь 22,26 км². Население — 60 660 человек (на 2004 год).

История 
Впервые упомянут под 1198 годом как один из посёлков, переданных померанским герцогом в распоряжение госпитальеров. В 1260 г. герцог Самбор II наделил Тчев (или Держево) любекским правом. В 1309 г. окрестные земли и сам город были выкуплены тевтонскими рыцарями во главе с Генрихом Плоцке.

Во время Реформации жители Диршау приняли лютеранство. В 1577 г. город был разорён Баторием. При разделах Польши отошёл к прусской короне.

Сильно вырос в значении во время индустриализации середины XIX века как железнодорожная станция на дороге Берлин-Кёнигсберг. Тогда же были выстроены два моста через Вислу, ставшие неофициальными символами города.

Достопримечательности 

Помимо упомянутых выше мостов, интерес представляют музей Вислы в здании старого завода и две готические церкви.

Города-побратимы 
  Курск (Россия) с 1996
  Виттен (Германия) с 1990
  Вердер (Хафель) (Германия) с 1998
  Биржай (Литва) с 1997
  Дембно (Польша) с 2000
  Бове (город) (Франция) с 2005
  Черноморск (Украина) с 2006
  Айзкраукле (Латвия) с 2007

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница города

Бывшие города на правах повета
Повятовые центры Поморского воеводства